Дайлам:
 Дайлам () — община в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам.
 Дайлам, Гилян — один из 31 остана Ирана.